Сен-Мише́ль-ан-Бренн () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ле-Блан.

Коммуна расположена на расстоянии около 250 км на юг от Парижа, 135 км на юго-запад от Орлеана, 45 км на запад от Шатору.

Население 

Население — 321 человек (2007).

Достопримечательности 

 Аббатство Сен-Мишель

Известные личности, связанные с городом 

 Аббат Сен-Сиран, глава французских янсенистов.

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini